Што́кман:

Фамилия 
 Штокман, Владимир Борисович (1909—1968) — советский учёный-океанолог.
 Штокман, Игорь Георгиевич (род. 1939) — советский критик, литературовед, переводчик, прозаик.
 Штокман, Илья Григорьевич (1920—1991) — украинский советский учёный, профессор, доктор технических наук.
 Штокман, Марк Ильич (1947—2020) — советский и американский физик, доктор физико-математических наук.
 Штокман, Юлий Михайлович (1839—1905) — российский гитарист, композитор, музыкальный педагог.
 Штокман, Владимир Леонардович (1960-2020) - русский поэт и переводчик.

Другое 
 Профессор Штокман (судно)
 Штокмановское газовое месторождение